Андре́й Евге́ньевич Ивано́в () — советский и российский футболист, защитник. Мастер спорта (1990). Известен по выступлениям за московский «Спартак» в 1980—1990-х. Игрок сборных СССР, СНГ и России. В составе сборной СНГ участвовал в чемпионате Европы 1992 года.

Карьера 
В 1993 году Андрей Иванов сыграл за сборную России в 10 матчах из 12. В ноябре 1993 года он стал одним из 14-ти игроков сборной, подписавшихся под открытым письмом на имя советника президента России по спорту Шамиля Тарпищева с требованием об отставке главного тренера Павла Садырина. В начале 1994 года в числе семи футболистов отказался от своей подписи, с решением вернуться в сборную перед чемпионатом мира в США, однако больше в главную команду России его не вызывали.

В 1997 заключил контракт с «Тиролем», в котором ему помогал осваиваться Станислав Черчесов.

После завершения карьеры в 2000 году чувствовал себя невостребованным. Начал злоупотреблять алкоголем. Недолго работал в Москомспорте. Затем работал охранником в магазине и школе, откуда его уволили за пьянство. Скоропостижно скончался 19 мая 2009 года от пневмонии, вызванной пьянством.

21 мая 2009 года похоронен на Перепечинском кладбище.

Достижения 
 Чемпион СССР: 1989
 Чемпион России (2): 1992, 1993
 Серебряный призёр чемпионата России: 1994
 Бронзовый призёр чемпионата России: 1995
 Обладатель Кубка СССР: 1991/92
 В списке 33-х лучших футболистов России (2): № 1 — 1993; № 3 — 1992
 Лучший левый защитник чемпионата России по оценкам «Спорт-Экспресс»: 1993 (средняя оценка 5,90)
 Обладатель Кубка чемпионов Содружества: 1993 (3 игры)

Личная жизнь 
Иванов был женат, у него родился сын — Иван, 1996 года рождения. Когда Андрей начал злоупотреблять алкоголем, супруга Наталья пыталась с этим бороться, но безуспешно. Позже, в 2000 году, они развелись.

Примечания

Ссылки 

 Другая жизнь Андрея Иванова. Александр Кружков, Юрий Голышак. «Спорт-Экспресс», 26 сентября 2008
 Профиль на legioner.kulichki.com
 «Изменил бы день, когда забухал». Трагедия футболиста «Спартака» Иванова

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки сборной СССР по футболу
Игроки сборной России по футболу
Игроки ФК «СКА-Хабаровск»
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Спартак-2» Москва
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки ФК ЦСКА Москва
Игроки ФК «Тироль»
Игроки ФК «Алверка»
Игроки ФК «Гройтер Фюрт»
Похороненные на Перепечинском кладбище
Умершие от пневмонии